Patronyme d'origine suisse porté par :

Cam Gigandet, acteur américain ;
 Georges Valentin Alexandre Gigandet (1889-1977) dit Georges Imann, écrivain et journaliste français ;
Xavier Gigandet, sportif suisse.

Homonymie de patronyme